В парному розряді жіночого тенісного турніру Canberra Women's Classic 2002, що проходив у рамках Туру WTA 2002, Нанні де Вільєрс і Ірина Селютіна виграли титул, у фіналі перемігши пару Саманта Рівз і Адріана Серра-Дзанетті 6-2, 6-3.

Сіяні пари 

 Олена Лиховцева /  Емілі Луа (чвертьфінал)
 Рейчел Макквіллан /  Каті Шлукебір (1-ше коло)

 Іва Майолі /  Патті Шнідер (1-ше коло)
Відсутня

Основна сітка

Посилання 

Canberra International